Arunda ist der Name oder ein Namensbestandteil von:

 Arundatal, Tal in der Sesvennagruppe in Südtirol
 Arundakopf,  hoher Berg in der Sesvennagruppe in Südtirol
 Arunda (Zeitschrift), Südtiroler Kulturzeitschrift
 Arunda, alternativer Name der antiken römischen Stadt Acinipo in Spanien
 Arunda, alternativer Name des Aborigines-Stamms Arrernte